Klettern bezeichnet:
 eine sportliche Betätigung, siehe Klettern
 eine Zeitschrift, siehe klettern (Zeitschrift) 
 eine gewerbliche Anwendung, siehe Industrieklettern 
 eine gewerbliche Anwendung in der Baumpflege, siehe Seilklettertechnik 
 eine Therapieform, siehe Erlebnispädagogik#Moderne Erlebnispädagogik